Marcus Nikkanen – pattinatore artistico su ghiaccio finlandese
 Minna Nikkanen – astista finlandese
 Yrjö Nikkanen – giavellottista finlandese